Cajander ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aimo Kaarlo Cajander (1879–1943), finnischer Forstwissenschaftler, Geobotaniker und Politiker
 Åsa Cajander (* 1971), schwedische Informatikerin und Hochschullehrerin 
 Eino Cajander (1882–1928), finnischer Agronom und Hochschullehrer 
 Paavo Cajander (1846–1913), finnischer Dichter und Übersetzer
 Zakarias Cajander (1818–1895) finnischer Bauer und Schriftsteller